Alboloduy kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Albolodúy, ort, Andalusien, Provincia de Almería, 
 Alboloduy (kommun i Spanien), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar